Eublemma fastrei is een vlinder uit de familie spinneruilen (Erebidae). De wetenschappelijke naam is voor het eerst geldig gepubliceerd in 2009 door Fibiger & Legrain.

De soort komt voor in tropisch Afrika.

fastrei
Dier uit het Afrotropisch gebied